Sarıgül ist ein türkischer weiblicher Vorname und Familienname türkischer und persischer Herkunft mit der Bedeutung „gelbe Rose“. Der Name ist gebildet aus den türkischen Elementen sarı (gelb) und gül (Rose).

Namensträger

Familienname 
 Mustafa Sarıgül (* 1956), türkischer Politiker, Unternehmer und Autor
 Yağmur Sarıgül (* 1979), türkischer Musiker

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname